American Beauty steht für:

 American Beauty (Rose), eine Remontant-Rosensorte
 American Beauty (Film), einen Film von Sam Mendes
 American Beauty (Album), ein Album der Rock-Band Grateful Dead
 American Beauty, ein Personenwagenmodell des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Pan-American Motors Corporation
 einen Roman von Edna Ferber